

Toponyme 

  dans le Maryland aux États-Unis.
 Adelphi (Ohio)

Autres 
Adelphi peut aussi désigner :
Adelphi, une maison d'édition italienne fondée en 1962 ;
Adelphi, un label musical fondé en 1968.